Білоно́жко — українське прізвище.

 Білоножко Віталій Васильович — український естрадний співак; народний артист України, 
 Білоножко Світлана Григорівна — українська співачка, ведуча телепрограм, народна артистка України.